Moonbeam est un terme pouvant désigner:

Toponyme

Moonbeam, canton du nord en Ontario

Musique
Moonbeam, groupe de musique trance russe
Moon Beams, album jazz de Bill Evans

Yacht 
Moonbeam III, yacht de course français
Moonbeam IV, yacht de course français

Autre
Moonbeam, surnom du gouverneur californien Jerry Brown

Homonymie
Homonymie de toponyme